Двухбалочный самолёт (двухосный) — самолёт с хвостовым оперением, установленным на двух балках, обычно параллельно идущих от крыла.

Причинами выбора такой конструкции может быть:
 Потребность в загрузке с задней двери (C-82 Packet или Fairchild C-119 Flying Boxcar);
 Создание самолёта с толкающим пропеллером или реактивный самолёт с двигателем в хвостовой части (Bell XP-52, De Havilland DH.100 Vampire, Bayraktar TB2);
 Улучшение обзора и возможность стрельбы из задней полусферы (Focke-Wulf Fw 189 Uhu);
 Улучшение аэродинамической схемы для самолётов с двумя рядными двигателями (Lockheed P-38 Lightning или Northrop P-61 Black Widow);
 Одновременное увеличение жесткости конструкции и внутреннего объёма (Вояджер или Virgin Atlantic GlobalFlyer);
 Обеспечение места для подвески внешнего груза (AHRLAC);

Примеры двухбалочных самолётов 
 Истребитель Д
 Су-80
 Як-58
 Hughes XF-11
 De Havilland DH.112 Venom
 De Havilland DH.110 Sea Vixen
 FMA IA 67 Córdoba
 Adam А500
 Adam А700
 SAAB J21
 М-17
 RQ-7 Shadow
 Terrafugia Transition (летающий автомобиль)
 North American OV-10 Bronco
 Lockheed P-38 Lightning
 Focke-Wulf Fw 189 Uhu
 Bayraktar TB2 (ударный беспилотник)

Ссылки 
 
 Двухбалочные и двухфюзеляжные самолёты

Классификация самолётов